La Déchirure est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 

 La Déchirure (), film britannique de Roland Joffé sorti en 1984.
 Guerre d'Algérie, la déchirure, documentaire français de Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora sorti en 2012.

Littérature 

 La Déchirure, premier roman d'Henry Bauchau sorti en 1966 ;
 La Déchirure, roman de Robin Hobb sorti en 2006 ;
 La Déchirure, livre sur la Seconde Guerre mondiale en Alsace.